Мэтью Ха́ксли (,  — ) — американский эпидемиолог и антрополог. Занимался продвижением всеобщего охвата медико-санитарными услугами, разработкой стандартов для домов по уходу и психиатрических больниц.

Биография 

Маэтью Хаксли родился в Лондоне, в семье писателя Олдоса Хаксли (1894 — 1963) и Марии Нис (1898 — 1955). Учился в школе Дартингтон Холл.

В 1937 году вместе с семьей переехал в США, где окончил Калифорнийский университет в Беркли, а затем получил степень магистра по общественному здравоохранению в Гарвардском университете. С 1963 по 1983 года работал эпидемиологом в Национальном институте психического здоровья. В 1968 году занимал должность директора семинаров в Смитсоновском институте.

В апреле 1950 года Хаксли женился на Эллен Ховд, режиссёре документальных фильмов. У них родились двое детей — Треверен Хаксли (1951) и Тесса Хаксли (1953). Пара развелась в 1961 году. В 1963 году Хаксли женился на писательнице Джудит Уоллет Бордадж. Их брак длился до ее смерти в 1983 году. В 1986 Хаксли женился на просветителе в области охраны природы Франциске Рид, которая его пережила (умерла в 2006 году).

Мэтью Хаксли умер 10 февраля 2005 года от кардиогенного шока в Рединге, в возрасте 84 лет.

Антропология 
Хаксли прожил три месяца в Перу, среди индейцев амауака, и в 1965 году написал книгу «Farewell to Eden», в которой описал быт, ритуалы и обычаи индейцев, а так же влияние современной цивилизации на их образ жизни. Книга иллюстрирована фотографиями Корнелла Капы.

Социально санкционированный наркотик 
В своей статье 1976 года «Criteria for a socially sanctionable drug» Хаксли анализировал создание социально санкционированного наркотика и возможные последствия его внедрения. По мнению Хаксли, создание безопасного и не вызывающего привыкания наркотического вещества должно остановить эпидемию наркомании, захлестнувшую США.

Примечания 

Выпускники Школы Долины Фонтанов в Колорадо
Выпускники Гарвардского университета
Антропологи США
Эпидемиологи США